Pacatuba, comune brasiliano dello Stato del Ceará
Pacatuba, comune brasiliano dello Stato del Sergipe